Леннарт Карлстрём () — шведский ориентировщик, победитель чемпионата мира 1972 года по спортивному ориентированию в эстафете.

Леннарт Карлстрём вместе с партнёрами по эстафетной команде Швеции (Рольф Петтерссон, Арне Юханссон и Бернт Фрилен) стал победителем в эстафете на чемпионате мира 1972 года, который проходил в чешском городе Йичин.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Ориентировщики Швеции
Ориентировщики по алфавиту